Ле-Фрес (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона От-Даду. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81096.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 85 км северо-восточнее Тулузы, в 23 км к востоку от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

История 
Коммуна была образована 1 января 1938 года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 387 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 243 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 173 были экономически активными, 70 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 173 активных работали 161 человек (88 мужчин и 73 женщины), безработных было 12 (3 мужчин и 9 женщин). Среди 70 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн